João Gualberto Marques Porto (Rio de Janeiro, 12 de julho de 1889 — 1950), foi um engenheiro brasileiro.

Foi diretor da Limpeza Pública e secretário de Viação e Obras Públicas da prefeitura do então Distrito Federal.

Abriu o túnel João Ricardo e criou o Serviço de Túneis da cidade. Posteriormente, projetou o alargamento e duplicação do chamado Túnel Novo (túnel Engenheiro Coelho Cintra).

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Engenheiros do estado do Rio de Janeiro
Mortos em 1950